AFC Wimbledon (celým názvem: Association Football Club Wimbledon) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihozápadním Londýně. Založen byl v roce 2002. Od sezóny 2016/17 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž).

Původní klub Wimbledon FC se rozpadl v roce 2002, když se majitelé rozhodli z důvodu klesající návštěvnosti přestěhovat klub do města Milton Keynes, prudce se rozvíjejícího satelitu Londýna. Zde také vznikl roku 2004 tým Milton Keynes Dons. Většina fanoušků Wimbledonu přemístění klubu odmítla a založila sdružení The Dons Trust, které vytvořilo vlastní mužstvo AFC Wimbledon. Kontinuitu s Wimbledon FC posílilo o převzetí klubového znaku (dvouhlavý orel) a barev dresů (modrá a žlutá). Ve sportovní terminologii se tak jedná o tzv. Phoenix club.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kingsmeadow s kapacitou 4 850 diváků.

Získané trofeje 

 Surrey Senior Cup ( 1× )
 2004/05
 London Senior Cup ( 1× )
 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2014/15, 2016/17, 2017/18
 EFL Cup
 1. kolo: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 FA Trophy
 3. kolo: 2007/08, 2009/10
 EFL Trophy
 Čtvrtfinále (Jih): 2011/12, 2014/15
 FA Vase
 4. kolo: 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2003: Combined Counties League
 2003–2004: Combined Counties League (Premier Division)
 2004–2005: Isthmian League (Division One)
 2005–2008: Isthmian League (Premier Division)
 2008–2009: Conference South
 2009–2011: Conference Premier
 2011–2016: Football League Two
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon